Ikwa – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Styru; znana z twórczości Juliusza Słowackiego 
 Ikwa – rzeka na Wołyniu i Podolu, prawy dopływ Bohu
 Ikwa – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim, w wełykobereżećkiej silskiej radzie, położona nad Ikwą
 Ikwa (obecnie MłynKow Młynów) – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Młynowie

Zobacz też 
 Ikva (niem. Ikwa) – rzeka wypływająca z Rohrbach bei Mattersburg, przepływająca przez Komitat Győr-Moson-Sopron w północno-wschodnich Węgrzech (ok. 60 km), dopływ Kanału Einser